

Gastronomie 

 Le couve est un gâteau provençal.

Patronyme 

 Adolfo Couve (1940-1998), artiste et écrivain chilien ;
 Daniel Couve (1874-1954), missionnaire protestant français ; 
 Jean-Michel Couve (°1940), homme politique français ;
 Maurice Couve de Murville (1907-1999), diplomate et homme politique français, ancien Premier ministre ;
 Gouvernement Maurice Couve de Murville
 Place Maurice-Couve-de-Murville
 Maurice Couve de Murville (1929-2007), homme d'Église et théologien britannique, ancien archevêque de Birmingham et cousin du précédent.

Voir aussi 

 
 Couvet